Huehuetlán es un tóponimo náhuatl cuyo significado puede ser Lugar de los ahuehuetes, Lugar de los viejos o Antigua población. Es el nombre de las siguientes localidades mexicanas.

Municipio de Huehuetlán (San Luis Potosí), municipio del estado de San Luis Potosí;
Huehuetlán (San Luis Potosí), localidad del estado de San Luis Potosí, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Huehuetlán el Chico, municipio del estado de Puebla;
Huehuetlán el Chico, localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Huehuetlán el Grande, municipio del estado de Puebla;
Huehuetlán el Grande, localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
San Francisco Huehuetlán, localidad del estado de Oaxaca.